Эш-Шакур Нафи-Шахид Стивенсон (; род. 28 июня 1997, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — непобежденный американский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой и во второй полулёгкой весовых категориях. Серебряный призёр Олимпийских игр (2016), Олимпийский чемпион среди юниоров (2014), двукратный чемпион мира среди юниоров (2013, 2014) в любителях.

Среди профессионалов действующий чемпион мира по версиям WBC (2022—), WBO (2021—) и The Ring (2022—), и бывший временный чемпион мира по версии WBO (2021) во 2-м полулёгком весе. Также бывший чемпион мира по версии WBO (2019—2020) в полулёгком весе.

Биография 
Шакур «Бам» Стивенсон родился 28 июня 1997 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Названный в честь известного рэпера Тупака Шакура, Стивенсон является старшим среди девяти детей в семье.

Любительская карьера 
С боксом будущего чемпиона познакомил его дед, который был тренером в местном боксёрском клубе. С пяти лет Шакур начал посещать зал бокса и сразу полюбил этот спорт.

В 2013 году 16-летний Шакур отправился на юношеский чемпионат мира, где в красочном стиле выиграл все 5 поединков, не уступив ни в одном из раундов.
Уже через год, в 2014 году, на юношеском чемпионате мира Стивенсон уверенно берёт золото, выиграв все поединки и не дав возможности своим противникам выиграть ни одного очка. А три месяца спустя 17-летний Шакур не оставляет шансов своим соперникам и становится олимпийским чемпионом среди юношей в весовой категории до 52 кг.

В марте 2016 года стал победителем  в Аргентине, одолев всех оппонентов и отправив в нокаут уругвайского боксёра Матиаса Багнадо. А в августе 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль, в финале проиграв по очкам кубинцу Робейси Рамиресу.

Профессиональная карьера 
22 апреля 2017 года дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу техническое решение во 6-м раунде (счёт: 60-54 — трижды) над опытным соотечественником Эдгаром Брито (3-2-1).

26 октября 2019 года, в 13-м своём профессиональном бою, победил единогласным решением судей (счёт: 119-109 — трижды) небитого соотечественника Джоэта Гонсалеса (23-0) и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBO в полулёгком весе.

12 июня 2021 года единогласным решением судей (счёт: 120-107 — трижды) победил намибийца Джеремию Накатила (21-1), и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулёгком весе.

Статистика профессиональных боёв

Титулы

Мировые титулы

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в полулёгком весе
 Список чемпионов мира по боксу во втором полулёгком весе
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 
 Шакур Стивенсон — страница на сайте vRINGe.com
 Шакур Стивенсон — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru
 Профиль на сайте сборной США по боксу.
 

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Действующие чемпионы мира по боксу без поражений